Warburton ist der Name folgender geographischer Orte:
 Warburton (Victoria) in Victoria, Australien
 Warburton (Western Australia) in Australien
 Warburton (Punjab) in Pakistan
 Warburton (Greater Manchester) in England
 Warburton (Südafrika) in Mpumalanga, Südafrika

Warburton ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Warburton (1918–1944), britischer Pilot im Zweiten Weltkrieg
 Anne Warburton (1927–2015), britische Diplomatin
 Bernard Warburton-Lee (1895–1940), Befehlshaber einer britischen Zerstörer-Flottille, postum Träger des Victoria-Kreuzes
 Choppy Warburton (1845–1897), englischer Rennfahrer und Manager
 Cotton Warburton (1911–1982), US-amerikanischer Filmeditor
 David A. Warburton (* 1956), Ägyptologe
 Elliot Warburton (1810–1852), irischer Schriftsteller
 Ernest Warburton (1937–2001), britischer Musikwissenschaftler und Radiodirektor
 Ernest K. Warburton (1928–1994), US-amerikanischer Kernphysiker
 Fred Warburton (1880–1948), englischer Fußballspieler und -trainer
 Gareth Warburton (* 1983), britischer Leichtathlet
 Harry Warburton (1921–2005), Schweizer Bobsportler
 Herbert B. Warburton (1916–1983), US-amerikanischer Politiker
 Irene Philippaki-Warburton, griechische Neogräzistin
 John Warburton (1899–1981), britischer Schauspieler
 Mark Warburton (* 1962), englischer Fußballspieler und -trainer
 Natalie M. Warburton (2004 promoviert), australische Zoologin
 Patrick Warburton (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Warburton (1942–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Peter Warburton (1813–1889), britischer Entdecker
 Ralph Warburton (1924–2021), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Sam Warburton (* 1988), walisischer Rugbyspieler
 Stanton Warburton (1865–1926), US-amerikanischer Politiker
 William Warburton (1698–1779), anglikanischer Bischof von Gloucester

Warburton steht für:
 Warburton Kunstprojekt, Kunstprojekt der Aborigines in Westaustralien
 Warburton Ledge, Gebirgskamm der Britannia Range, Antarktika
 Warburton Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik